Corrientes má více významů

 Corrientes (Argentina) - argentinské město
 Corrientes (argentinská provincie) - argentinská provincie

Externí odkazy